Ву́лиця Чиго́ріна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Чигоріна — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Чигоріна — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Чигоріна — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Колишні назви:
 Вулиця Чигоріна — колишня назва вулиці Дмитра Дорошенка в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей